Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 83-as, továbbá 83A, 83G, 83H, 83R, 83Y, illetve M83-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 83-as busz (Budapest)megszűnt
 83Y busz (Budapest)megszűnt

 83-as busz (Kaposvár)

 M83-as busz (Pécs)megszűnt

 83-as busz (Szeged)megszűnt
 83A busz (Szeged)megszűnt
 83G busz (Szeged)megszűnt
 83H busz (Szeged)megszűnt
 83R busz (Szeged)megszűnt